Pedro Leal può riferirsi a:

 Pedro Leal (1984-), rugbista a 15 portoghese
 Pedro Leal (1989-), calciatore costaricano